Drömmen kan avse

 Drömmen (tidning) – en tidning som ges ut av Ekonomiföreningen vid Linköpings universitet
 Drömmen (film) – en film från 2006 av den danske regissören Niels Arden Oplev
 Drömmen (låt av Alexander Schöld) – en låt framförd av Alexander Schöld
 Drömmen (målning) – en oljemålning av den franske naivistiske konstnären Henri Rousseau

Se även 
 Dröm